Dunkerton bezeichnet:

 Dunkerton (Iowa), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Dunkerton Bridge, ein Kulturdenkmal in den Vereinigten Staaten

Dunkerton ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Dunkerton (1744–1815) englischer Porträtmaler und Mezzotinto-Graveur
 Ross Dunkerton (* 1945), australischer Rallyefahrer und Politiker